Municipio XV (2001-2013)
 Municipio XV (2013)